Călin este un nume de origine slavică și care se poate referi la:
 Călin Popescu-Tăriceanu (n. 1952), om politic;
 Călin Alupi (1906 - 1988), pictor;
 Călin Nemeș (1960 – 1993), actor;
 Călin Panfili (n. 1997), cântăreț din Republica Moldova;
 Ion Călin (n. 1951), om politic;
 Călin Peter Netzer (n. 1975), regizor;
 Vera Călin (1921 – 2013), critic literar;
 Liviu Călin (1930 – 1994), istoric, critic literar.

Vezi și 
 Călinescu
 Călinești
 Călina
 Calinic
 Călin (file din poveste)
 Călin (gen de plante)
 Editura Călin

Nume de familie românești